Kudadhoo (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Kudadhoo (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven 
 Kudadhoo (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven 
 Kudadhoo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven 
 Kudadhoo (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven